Kulič může být:

kulič skla – umělecké sklářské řemeslo
kulič sudů – pivovarský pomocník válející sudy

příjmení osob
Marek Kulič – český fotbalista